Второй Суперкубок России по регби прошёл в субботу 9 мая 2015 года в Махачкале. В матче встретились обладатель кубка и чемпион России 2014 года красноярский «Енисей-СТМ» и финалист Кубка России 2014 московская «Слава». Второй раз подряд титул завоевал «Енисей-СТМ».

Дата и место проведения 
По инициативе Федерации регби Республики Дагестан руководством Регбийной премьер-лиги было принято решение провести поединок за Суперкубок России по регби 2015 года в Махачкале. Датой проведения был выбран день празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне — 9 мая.

Подробности

Примечания

Ссылки 
 
 

Суперкубок России по регби
Май 2015 года
События 9 мая
Спорт в России в 2015 году
2015 год в регби
Спортивные соревнования в Махачкале